La ralstonite è un minerale, chimicamente un fluoruro complesso di sodio, alluminio e magnesio.

Prende il nome dal reverendo James Grier Ralston (1815-1880) che osservò per primo la specie minerale.

Viene chiamato anche Hydrokenoralstonite.

Abito cristallino

Origine e giacitura 
Associata a pachnolite, thomsenolite, ecc. nei giacimenti di criolite, ma anche nelle fumarole vulcaniche «fossili»

Forma in cui si presenta in natura 
Si presenta in cristalli, generalmente di aspetto ottaedrico, che se limpidi sono incolori.

Località di rinvenimento
A Ivittuut (Groenlandia) sono frequenti piccoli cristalli di 2–3 mm, anche se sono stati rinvenuti cristalli fino alla dimensione di 6 cm.
Nei Monti Ilmen (Urali) si trova associato a masse di criolite, criolitionite e chilite, oltre che ad aggregati granulari di thomsenolite.

Si può trovare la Ralstonite come prodotto delle fumarole vulcaniche, come accade al Vesuvio dove si rinviene in masse stalattitiche, associata a Salgemma, Eritrosiderite.
Analogamente, si rinviene nelle fumarole del vulcano Klyuchevki (Kamčatka) associata a erirosiderite e fluorite.

caratteristiche chimico-fisiche
Peso molecolare: 192,14 gm
Indice di fermioni: 0,0064477612
Indice di bosoni: 0,9935522388
Isotropia: n=1,43, n=1,399-1,427
Fotoelettricità: 1,10 barn/elettroni

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Alogenuri (minerali)